Генрієта Надьова виграла титул, перемігши у фіналі Елену Вагнер з рахунком 6–3, 5–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Генрієта Надьова (переможниця)
 n/a
 n/a
  Сара Пітковскі (2-ге коло)
  Гала Леон Гарсія (півфінал)
  Анна Смашнова (півфінал)
  Тетяна Панова (1-ше коло)
  Крісті Богерт (2-ге коло)
  Квета Грдлічкова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Prokom Polish Open 1998 Draw 

1998
Одиночний розряд